(507) Лаодика () — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу X. Он был открыт 19 февраля 1903 года американским астрономом Раймондом Дуганом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь Лаодики, дочери последнего царя Трои.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии